I розыгрыш Кубка претендентов по волейболу среди мужских команд проходил с 20 по 24 июня 2018 года в Матозиньюше с участием 6 национальных сборных. Победитель соревнования — сборная Португалии — получила право выступать в следующем сезоне в Лиге наций вместо сборной Республики Корея, которая показала худший результат среди команд-претендентов в розыгрыше Лиги наций-2018.

Участники 
Кубок претендентов разыграли 6 команд. От Европы в соревновании, помимо команды страны-организатора — Португалии, выступали победитель и финалист Золотого дивизиона Евролиги-2018. Участники от Северной Америки, Азии и Южной Америки были определены по результатам континентальных отборочных турниров. Согласно первоначальному регламенту на турнире также должен был выступить представитель Африки, а победителям южноамериканской и азиатской квалификации предстояло провести стыковые матчи за единственную путёвку на Кубок претендентов, однако Африканская конфедерация волейбола отборочного турнира проводить не стала.

Результаты отборочных турниров

Азиатский отборочный турнир 
По результатам отборочного турнира в Алма-Ате путёвку на Кубок претендентов завоевала сборная Казахстана.

Южноамериканский отборочный турнир 
По результатам отборочного турнира в Сантьяго путёвку на Кубок претендентов завоевала сборная Чили.

Североамериканский отборочный турнир 
Победителем отборочного турнира NORCECA в Пинар-дель-Рио стала сборная Кубы. Отказалась от выступления первоначально заявленная сборная Мексики.

Основной турнир 
Матчи прошли с 20 по 24 июня в Матозиньюше. Участники турнира сыграли в один круг в двух группах из трёх команд, затем четвёрка сильнейших провела полуфинальные матчи и финалы за 1-е и 3-е места.

Группа A

Группа B

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Призёры

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2018 (мужчины)
 Кубок претендентов по волейболу среди женщин 2018

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2018 год в волейболе
2018
Июнь 2018 года
Международные соревнования по волейболу в Португалии
Спорт в Португалии в 2018 году